Sopot (Polen), een stad in Pommeren (Polen)
 Sopot (Servië), een gemeente in het hoofdstedelijke district Belgrado
 Sopot (Dolj), een gemeente in Roemenië
 Sopot (Bulgarije), een gemeente in het Bulgaarse 'Rozendal'
 Sopot (Albanië), een dorp in Tropojë, Tropojë, Kukës, Albanië
 Sopot (Pregrada), een dorp in Kroatië